In Memory Of – album di Stanley Turrentine del 1979
 In Memory Of... – album dei D:Ream del 2011
 In Memory Of... – singolo dei Drowning Pool del 2012